A La Liga 1985-86-os szezonja volt a bajnokság 55. kiírása. A szezon 1985. augusztus 31-én kezdődött és 1986. április 20-án ért véget. A bajnokságban 18 csapat vett részt, a győztes a Real Madrid CF lett. Ez volt a klub 21. bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

Kereszttáblázat

Góllövőlista 

La Liga szezonok
Spanyol 1
Spanyol 1